Вјела (немачка варијанта — -{Wehle}-) лужичкосрпско је презиме:

 Јан Вјела (1880—1951) био је депутат Социјалдемократске партије Немачке у ландтагу Саксоније у Дрездену.
 Јан Вјела Радисерб (1822—1907) био је учитељ, песник и писац, етнограф.
 Јуриј Вјела (1892—1969) био је учитељ, књижевник.
 Хендрих Божидар Вјела (1778—1805) био је графичар.
 Херман Фердинанд Вјела (1823—1877) био је књижевник.

  

Лужичкосрпска презимена